VOC steht als Abkürzung für folgende Begriffe:
 Variant of Concern, besorgniserregende Virusvariante, insbesondere beim Coronavirus SARS-CoV-2
 (10649) VOC, Hauptgürtel-Asteroid
 Vannes Olympique Club, französischer Fußballverein, siehe OC Vannes
 Flüchtige organische Verbindungen, volatile organic compound(s), eine chemische Stoffklasse
 Vereenigde Oostindische Compagnie, eine historische Handelsgesellschaft
 Volvo Original Cup, eine Klasse im nordeuropäischen Rallyesport
 Varieties of Capitalism, ein politökonomischer Erklärungsansatz
 Vehicle Operating Cost in der Verkehrsplanung, also die Betriebskosten pro Fahrzeug
 Voice over Cable, Bezeichnung für VoIP in Kabelnetzen
 Value of Children, Kindeswert (siehe Rational-Choice-Theorie)
 Victims of Communism Memorial Foundation, antikommunistische Organisation in den Vereinigten Staaten
 VOC (Audiocodec), ein Audiocodec
 vocals bei der Auflistung von Bandbesetzungen, das heißt Gesang, siehe Abkürzungen Musikinstrumente
 Voice of the Customer, eine Technik aus der Qualitätsmanagement-Methodik Six Sigma
 Victory-over-Communism-Bewegung, eine politische Frontorganisation der Mun-Bewegung, hauptsächlich in Lateinamerika und Westeuropa tätig

voc(.) steht für:
 vocal(is), Gesang(sstimme) oder Sänger in einer Musikgruppe oder einer Komposition

.voc steht für:
 Dateinamenserweiterung für Creative Labs-Audio-(Voice)-Datei, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/V

Siehe auch:
Vok

Abkürzung